Luis Lacalle peut faire référence à :
 Luis Alberto Lacalle Herrera (né en 1941), avocat et homme politique uruguayen, Président de la République 1990-1995.
 Luis Alberto Lacalle Pou (né en 1973), avocat et homme politique uruguayen.